Il singolare del torneo di tennis Barcelona WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Björn Borg 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Björn Borg (finale)
 Arthur Ashe (Campione)
 Tom Okker (primo turno)
 Bob Giltinan (secondo turno)

 Onny Parun (semifinali)
 Adriano Panatta (secondo turno)
 Bob Hewitt (quarti di finale)
 Kim Warwick (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona WCT 1975